Catharina van Zweden (heilige), dochter van H. Birgitta van Zweden.
Catharina van Zweden (1539-1610), dochter van koning Gustaaf I van Zweden.
 Catharina van Zweden (1584-1638), ook bekend als Catharina Wasa, dochter van koning Karel IX van Zweden